Akita kan syfta på:

 Akita prefektur – en prefektur på den japanska ön Honshu
 Akita – en stad i prefekturen Akita
 Akita (hundras) – en japansk hundras
 American akita – en amerikansk hundras